Die Morocco Tennis Tour Marrakesch 2011 war die fünfte Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in Marrakesch. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 21. bis 26. März 2011 im Freien ausgetragen. Es war Teil der Morocco Tennis Tour 2011.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 14 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 42.500 Euro und somit 60.250 Euro weniger als noch im Vorjahr.

Im Einzel gewann der an Position topgesetzte Portugiese Rui Machado, der das Finale gegen den ungesetzten Franzosen Maxime Teixeira in drei Sätzen gewann. Dies war der fünfte Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der erste in dieser Saison. Vorjahressieger Jarkko Nieminen aus Finnland trat nicht zur Titelverteidigung an.

Im Doppel gewann die an Position vier gesetzte Paarung bestehend aus dem Australier Peter Luczak und dem Italiener Alessandro Motti das Finale gegen die topgesetzten James Cerretani aus den USA und Adil Shamasdin aus Kanada. Dies war Luczaks siebter Titel auf der Challenger Tour im Doppel seiner Karriere und der einzige in dieser Saison. Für Motti war es der zehnte Titel bei einem Doppelturnier dieser Kategorie und der erste der Saison. Es war ihr zweiter gemeinsamer Erfolg bei einem Challenger-Turnier. Die Vorjahressieger Ilija Bozoljac aus Serbien und Horia Tecău aus Rumänien traten beide nicht zur Titelverteidigung an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 224 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 219 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 222 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Marrakesch